Саманта Тина (; урождённая — Полякова; 31 марта 1989, Тукумс, Латвийская ССР, СССР) — латвийская эстрадная певица, победительница теле-проекта «Академия О!Карте», в 2012 году представила Латвию на Международном конкурсе молодых исполнителей «Славянский базар 2012», где заняла 2-е место, представительница Евровидения от Латвии в 2020 и 2021 году.

Биография 
В 2010 году Тина выиграла латвийский музыкальный конкурс «Академия О!Карте», чтобы получить возможность учиться Тек Мьюзик Скул в Лондоне. В 2011 году она участвовала в молдавском певческом конкурсе Золотые голоса и выиграла Кубок Молдавии.

В 2012 году Саманта участвовала в Славянском базаре, где она заняла второе место. В том же году она участвовала в национальном отборочном туре на «Евровидение-2012» с песней I Want You Back вместе с Давидсом Каландия, но заняли второе место.

В 2013 году Саманта участвовала в этом же отборочном туре с песней I Need a Hero, как в 2012 году она заняла второе место.

В 2014 году Саманта участвовала в этом же отборочном туре с песней Stay, но заняла третье место. В том же году Саманта участвовала в третьем сезоне телепередачи на литовском телевидении Lietuvos Balsas, литовской версии шоу Голос. Она не говорит по-литовски, и она разговаривала с наставниками по-русски.

В 2016 году Саманта снова участвовала в отборочном туре с песнями The Love Is Forever We Live For Love, но Саманта перед финалом выбыла из борьбы за путёвку в Стокгольм.

Первый студийный альбом вышел под названием Tagad esmu cita ().

В 2020 году Саманта Тина вновь принимала участие на национальном отборе «Supernova 2020» с песней «Still Breathing», в котором стала победительницей, что дало ей возможность выступать от Латвии на «Евровидении-2020» в Роттердаме, однако и эта попытка не оказалось удачной — конкурс был отменён в связи с пандемией COVID-19.

После отмены конкурса латышский вещатель «LTV» закрытым отбором выбрал певицу в качестве представительницы Латвии на конкурсе песни «Евровидение-2021».

На Конкурсе «Евровидение-2021» представляла Латвию с песней «The Moon is Rising»

Примечания 

Участники телешоу «The Voice»
Участники «Евровидения-2020»
Представители Латвии на «Евровидении»
Участники «Евровидения-2021»